Odontophorus:
 Odontophorus — латинское название рода лесные перепела из семейства зубчатоклювых куропаток (Odontophoridae).
 Odontophorus — род цветковых растений семейства Аизовые.